Sankt Markus (parochie, Aalborg)
Sankt Markus (parochie, Frederiksberg)
Sankt Markus (parochie, Aarhus)